Piła, een stad in het Poolse woiwodschap Groot-Polen
Pila (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Pila (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Pila (Laguna), een gemeente in de Filipijnse provincie Laguna
Pila (Piëmont), een gemeente in de Italiaanse provincie Vercelli
Pila (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)
Pila (Stubičke Toplice), een plaats in Kroatië
Pila (Tsjechië), een gemeente in het district Karlsbad
Pila (Valle d'Aosta), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Gressan